Lingüística: Nom de la lletra G, g.
 Química: Ge, símbol de l'element químic germani.
 GE, antic indicatiu provincial de la província de Girona per a matriculació de vehicles, i per a números de dipòsit legal de publicacions.
 .ge, domini a Internet per a Geòrgia (Europa).